Casas de Miravete kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas de Miravete (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Casas de Miravete (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar